Świętajno (gemeente in powiat Olecki), een gemeente in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Olecki
 Świętajno (powiat Olecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Olecki
 Świętajno (gemeente in powiat Szczycieński), een gemeente in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Szczycieński
 Świętajno (powiat Szczycieński), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Szczycieński